O Centro Apologético Cristão de Pesquisas, ou simplesmente CACP, é uma escola bíblica fundada em 1998 com sede em São José do Rio Preto, São Paulo.

Orientação
O CACP é uma associação civil de direito privado com caráter científico–teológico, educacional, social e religioso sem fins econômicos. É paraeclesiástica e adenominacional e promove a fé cristã mediante a produção de pesquisas e informações religiosas. Visa atender às igrejas evangélicas em suas necessidades.

A sua gestão é formada por pastores protestantes de diversas igrejas conservadoras de probidade ortodoxa e o seu objetivo, com cunho primordialmente apologético, é informar e prover aos cristãos as verdades fundamentais do cristianismo bíblico. Como tal, segue uma linha teológica reformada tradicionalista.

Seu diretor é o pastor e teólogo João Flávio Martinez, graduado em História e Teologia e membro da Igreja Batista.

Cotidiano
O instituto é crítico e realiza pesquisas sobre diferentes grupos e movimentos religiosos discordantes das teologias protestantes tradicionais, bem como da "confiança em coisas ineficazes".

É reconhecido em livros e monografias como fonte de pesquisa e por autores como Augustus Nicodemus Lopes, pastor, professor, teólogo e ex-chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Paulo Dalgalarrondo, antropólogo, mestre em saúde mental e doutor em Psiquiatria, e Sérgio Pereira Couto, escritor e jornalista responsável pela publicação de diversas obras sobre sociedades secretas. Bem como, os artigos do Centro Apologético Cristão de Pesquisas são citados em edições católicas como o "Carismas na Igreja do terceiro milênio - Discernimento, desafios e práxis", em volumes de direito comparado e periódicos religiosos de reconhecimento no meio protestante.

Na revista Época, referindo-se a "nova reforma protestante", onde um "grupo crescente de religiosos critica a corrupção neopentecostal e tenta recriar o protestantismo à brasileira", é tomado como fonte de referência juntamente com Augustus Nicodemus Lopes, Paulo Romeiro, e outros teólogos de renome, fazendo a caracterização de certos movimentos pentecostais como semelhantes ao movimento religioso afro-americano.

Sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, o pronunciamento do seu representante é multiplicado no meio quando afirma que "é uma das igrejas neopentecostais beirando heresias".

Alguns grupos religiosos que o instituto classifica como seitas alegam que a organização não tem o objetivo de estudar suas doutrinas discordantes, mas atacá-las, desvirtuando informações.

Seminário Teológico CACP

O seminário é o departamento educacional de cultura religiosa do Centro Apologético Cristão de Pesquisas destinado a prover o ensino da Teologia dentro de uma perspectiva cristã ortodoxa, com a proposta de formar agentes para desempenhar o trabalho de ensino, pesquisas e missões junto às igrejas evangélicas. Seus alunos são geralmente candidatos ao ministério do Evangelho e a instituição é procurada por vocacionados de diversas denominações protestantes como batistas, presbiterianos, assembleianos, entre outras.

A instituição possui uma biblioteca especializada nas áreas oferecidas pelos cursos da grade escolar, que conta com mais de cinco mil títulos à disposição dos seminaristas e é o maior acervo particular de livros sobre seitas do interior de São Paulo. Dispõe também de uma editora, que distribui publicações do âmbito.

Seus cursos são reconhecidos pela AIBaCeN (Associação das Igrejas Batistas do Centro-Norte do Estado de São Paulo), pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Ministério do Belém de São José do Rio Preto, pelo COPERP (Conselho dos Pastores Evangélicos de São José do Rio Preto) e pelo GEAPS (Grupo Evangélico de Ação Política e Social).

Cursos
 Bacharelado em Teologia
 Cursos livres
 Básico de Teologia
 Apologética aplicada
 Hebraico bíblico

Ver também
 Protestantismo

Ligações externas
 Portal do CACP
 Seminário Teológico CACP

Apologética cristã
Organizações paraeclesiásticas cristãs
São José do Rio Preto
Seminários de São Paulo